Colelia se poate referi la:

Colelia, Ialomița, reședința comunei cu același nume
Colelia, Vâlcea
Colelia (numit și Culelia), un sat dispărut din Dobrogea, care era situat între Cogealac și Grădina